Thur (Frankrijk), een rivier in Frankrijk
Thur (Zwitserland), een rivier in Zwitserland
Thür, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts